Łabowiec – wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Łabowiec – schronisko turystyczne w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łabowa

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Łabowiec